Fauci – la zona di passaggio dalla bocca alla gola, nella cavità orale dell’uomo e di alcuni animali 
 Anthony Fauci – immunologo statunitense
 Fauci crudeli (Cruel Jaws) – film del 1995 diretto da Bruno Mattei